Selby ist der Name folgender Orte:

im Vereinigten Königreich:
 Selby, Stadt in North Yorkshire, England
 Selby (Wahlkreis), Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Selby District, District in North Yorkshire, England

in Südafrika:
 Selby (Gauteng)

in den Vereinigten Staaten:
 Selby (Idaho)
 Selby (Kalifornien)
 Selby (South Dakota), im Walworth County
 Selby Beach, Maryland

Selby ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Selby (* 1988), walisischer Boxer
 Bill Selby (* 1970), US-amerikanischer Baseballspieler
 Brit Selby (* 1945), kanadischer Eishockeyspieler
 Dale Pierre Selby (1953–1987), hingerichteter US-amerikanischer Mörder, siehe Hi-Fi-Morde von Ogden
 Daryl Selby (* 1982), englischer Squashspieler
 David Selby (* 1941), US-amerikanischer Schauspieler
 Hubert Selby (1928–2004), US-amerikanischer Schriftsteller
 John Selby (* 1945), US-amerikanischer Psychologe und Therapeut 
 Kofi Dsane-Selby (* 1931), ghanaischer Diplomat
 Lauren Selby (* 1984), englische Squashspielerin
 Lee Selby (* 1987), britischer Profiboxer
 Lori Selby, US-amerikanische Biathletin
 Mark Otis Selby († 2017), US-amerikanischer Blues-Musiker
 Mark Selby (* 1983), englischer Snooker- und Poolbillardspieler
 Nicholas Selby (1925–2011), britischer Schauspieler
 Peter Selby (* 1941), britischer Theologe und Geistlicher, Bischof von Worcester
 Prideaux John Selby (1788–1867), britischer Naturforscher
 Sarah Selby (1905–1980), US-amerikanische Schauspielerin
 Thomas J. Selby (1840–1917), US-amerikanischer Politiker
 Vera Selby (1930–2023), englische Snookerspielerin und Weltmeisterin

Siehe auch:
 Selby Abbey, Abtei in Selby, North Yorkshire
 Mount Selby, Berg in der Britannia Range, Antarktika